Bonifacio III Paleólogo (10 de agosto de 1424 - 1494), fue marqués de Montferrato desde 1483 hasta su muerte en 1494.

Biografía 
Fue hijo de Juan Jaime de Montferrato y Juana de Saboya. Bonifacio llegó al gobierno durante el tormentoso periodo de la Guerra de Ferrara (1482-1484), en la que se vio involucrado su hermano Guillermo, al que sucedió en el gobierno. El conflicto en el frente oriental se resolvió casi de inmediato y Bonifacio solo tuvo que hacer frente al avance de la Casa de Saboya, con la que concertó un tratado de no beligerancia al concertar el matrimonio del duque Carlos I de Saboya con su sobrina Bianca (hija de Guillermo).

Bonifacio se mostró muy complaciente con el duque Carlos, al que incluso nombró sucesor en el marquesado en caso de morir sin heredero varón. Para llegar a esta decisión influyó decisivamente el brutal asesinato de su sobrino Escipión organizado por Ludovico II de Saluzzo. Ludovico se introdujo en la pugna por la sucesión de marquesado mediante su hermano Guillermo, pero el asesinato de Escipión, el único hijo de Juan IV de Montferrato y, por tanto, candidato a la sucesión, hizo tomar esta decisión a Bonifacio para que el marquesado no acabase en sus manos. 

En apoyo de la política de Saboya, Bonifacio apoyó al ducado durante la guerra en 1486 contra Saluzzo, ocupando varias zonas del territorio de Langhe, perteneciente a Ludovico II.

Matrimonio e hijos 
Bonifacio III contrajo tres matrimonios. El primero, con Orvietana Fregoso, resultó estéril. El segundo, con Hélène de Brosse, fue también estéril. Finalmente casó en 1485 con María Branković, hija del príncipe serbio Stefan Branković, con la que tuvo a:
 Guillermo IX (1486 – 1518), marqués de Montferrato (1494 - 1518).
 Juan Jorge (1488 – 1533), marqués de Montferrato (1530 - 1533).

Antepasados 

Arbel, Benjamin (2013). Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean: Studies in Honour of David Jacoby. Taylor & Francis.
Haberstumpf, Walter (2009). Regesti dei Marchesi di Monferrato (secoli IX-XVI). Alessandria: San Giorgio Editrice. ISBN 9788876790935.
Ruggiero, Michele (1979). Storia del Piemonte. Torino: Piemonte in Bancarella.

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XV (Paleólogos)